Гео́ргий Семёнович Жи́лин (18 августа 1925, Киев, Украинская ССР, СССР — 12 сентября 1997, Киев, Украина) — советский гребец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1952).

Карьера 
На Олимпиаде в Хельсинки Георгий в составе парной двойки вместе с Игорем Емчуком выиграл серебряную медаль.

На Олимпийских играх 1956 года Жилин в соревнованиях распашных двоек с рулевым в экипаже с Игорем Емчуком и рулевым Владимиром Петровым завоевал бронзу.

Примечания

Ссылки 
 
 ОЗП 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1952 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года